Albes ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Albes (* 1967), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Emil Albes (1861–1923), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Johannes Maximilian Albes (* 1960), deutscher Herzchirurg und Hochschullehrer